Bombattentatet på Bali kan syfta på:

 Bombdåden på Bali 2002 – tre bombattentat som utfördes på kvällen den 12 oktober 2002 i Kuta på ön Bali
 Bombdåden på Bali 2005 – en serie av självmordsattentat som utfördes på Bali den 1 oktober 2005